Jelena Čanković (; 1995. augusztus 13. –) szerb női válogatott labdarúgó. A Chelsea középpályása.

Pályafutása 
Zimonyban kezdte pályafutását a Perspektiva junior csapatában, ahol fiúk mellett edződött unokatestvérével, Jovana Damnjanović-csal.
16 évesen a Spartak Subotica gárdájához került, ahol hamar vezéregyéniséggé nőtte ki magát és 50 meccsen szerzett 35 góljával, három bajnoki címhez és két kupagyőzelemhez segítette együttesét. Játékával a Barcelona érdeklődését is felkeltette, így 2013-ban a gránátvörösök mezébe öltözött egy szezon erejéig. Szabadkai visszatérését követően megszerezte negyedik bajnoki címét, majd a Ferencvároshoz szerződött. A 2015–2016-os idényben fontos szerepet vállalt csapata bajnoki elsőségében, melynek eredményeképp az Év játékosának is megválasztották Magyarországon.

Két év elteltével 2017-ben új kihívást keresve írt alá a Elitettanban érdekelt Växjö DFF gárdájához, akikkel első helyen végeztek az idény végén. Első élvonalbeli szezonját klubja egyik legjobbjaként a bajnokság legtöbb asszisztjával zárta, mellyel ismét az európai élcsapatok célpontjává vált. Végül a Rosengård ajánlatát elfogadva tette át székhelyét Malmöbe és hároméves szerződése alatt két alkalommal emelhette magasba a bajnoki trófeát, utolsó évében pedig kupagyőzelmet is ünnepelhetett társaival.

2022. augusztus 26-án a Women's Super League bajnokához, a Chelsea-hez kötötte le magát három esztendőre.

Sikerei

Klubcsapatokban 
 Szerb bajnok (4):
 Spartak Subotica (4): 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2014–15
 Szerb kupagyőztes (2):
 Spartak Subotica (2): 2012, 2013
 Spanyol bajnok (1):
 Barcelona (1): 2013–14
 Magyar bajnok (2):
 Ferencváros (2): 2014–15, 2015–16
 Magyar kupagyőztes (3):
 Ferencváros (3): 2014–15, 2014–16, 2016–17
 Svéd bajnok (2):
 FC Rosengård (2): 2019, 2021
 Svéd kupagyőztes (1):
 FC Rosengård (1): 2021–22
 Svéd másodosztályú bajnok (1):
 Växjö DFF (1): 2017

Statisztikái

A válogatottban 
2022. június 24-el bezárólag

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Élő személyek
1995-ben született személyek
Szerb női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az FC Barcelona női labdarúgói
Az FC Rosengård labdarúgói
A Ferencváros női labdarúgói
A Chelsea női labdarúgói